Chatham es el nombre de numerosos lugares:

Inglaterra
Chatham (Kent)

Estados Unidos
Chatham (Chicago)
Chatham (Illinois)
Chatham (Iowa)
Chatham (Luisiana)
Chatham (Massachusetts)
Chatham (Míchigan)
Chatham (Nuevo Hampshire)
Chatham Borough (Nueva Jersey)
Chatham Township (Nueva Jersey)
Chatham (Nueva York)
Chatham (Virginia)
Condado de Chatham (Carolina del Norte)
Condado de Chatham (Georgia)

Canadá
Chatham (Nuevo Brunswick)
Chatham-Kent (Ontario)

Nueva Zelanda
Elevación de Chatham, un accidente geográfico al este de Nueva Zelanda en el Océano Pacífico.